Dalytyphloplanida är en ordning av plattmaskar som beskrevs av Willems et al. 2006. Dalytyphloplanida ingår i klassen Rhabdocoela, fylumet plattmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Dalytyphloplanida